Spilodium is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Spilodium affine.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht